Myitkyina ([mjɪʔtɕíná], , Transliteration: mrackri:na: mrui.; BGN/PCGN: myitkyinamyo) im Norden von Myanmar, am Westufer des Flusses Ayeyarwady (bisher Irrawaddy, auch Irawadi) gelegen, ist die Hauptstadt des burmesischen Staates Kachin und liegt 1480 km nördlich von Rangun /Yangon bzw. 785 km entfernt von Mandalay. Myitkyina bedeutet „nahe dem großen Fluss“.

Myitkyina ist ein bedeutender Markt für den Handel mit China. In Myitkyina befindet sich der nördlichste Flusshafen und die nördlichste Eisenbahnstation Myanmars. Die im indischen Ledo ihren Anfang nehmende Ledo-Straße führt über Myitkyina nach China. Myitkyina hat einen Flugplatz (IATA: MYT, ICAO: VYMK), der innerburmesisch von Mandalay und Putao aus angeflogen wird.

Myitkyina ist Sitz eines römisch-katholischen Bischofs.

Nanyazeik im Bezirk Myitkyina ist einer von nur drei Fundorten des Minerals Painit.

Klimatabelle

Siehe auch 
 Bistum Myitkyina

Persönlichkeiten 
 Nyein Chan Aung (* 1996), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Hauptstadt eines Staates oder einer Region in Myanmar